Соревнования по софтболу на летних Азиатских играх 2018, состоявшихся в Индонезии, проходили с 19 по 24 августа с участием 7 женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (в 5-й раз и 5-й раз подряд) сборная Японии, победившая в финале сборную Китайского Тайбэя (Тайваня), бронзовые медали завоевала сборная Китая.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2018
Софтбол
2018 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Индонезии
Софтбол в Индонезии